Champions League 1996/97 bezeichnet:

 EHF Champions League 1996/97, europäischer Handballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 EHF Champions League der Frauen 1996/97, europäischer Handballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 LEN Champions League 1996/97, europäischer Wasserballwettbewerb für Vereinsmannschaften
 UEFA Champions League 1996/97, europäischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 Volleyball Champions League 1996/97 (Frauen), europäischer Volleyballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 Volleyball Champions League 1996/97 (Männer), europäischer Volleyballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer

Siehe auch:
 Champions League